Астероиды класса B — это сравнительно редкий класс астероидов, входящие в группу углеродных астероидов. Среди астероидной популяции объекты класса B преобладают главным образом во внешней части главного пояса астероидов, кроме того преобладают астероиды c наклонением орбиты, в частности семейство Паллады, которое включает в себя второй по величине астероид (2) Паллада. В них содержится исходный строительный материал, из которого формировалась наша солнечная система.

Характеристики 
В целом они схожи с астероидами класса С, но отличаются почти полным отсутствием поглощения на длине волны ниже 0,5 мкм и слегка голубоватый спектр. Альбедо таких объектов в целом выше, чем у других представителей углеродных астероидов, но всё равно очень низкое. Спектроскопические исследования позволили предположить, что основными составляющими поверхности являются безводные силикаты, гидратированные глинистые минералы, органические полимеры, магнититы и сульфиды. Наиболее подробно состав этих астероидов был изучен на примере углеродных хондритных метеоритов.

Большинство астероидов у которых замечены признаки кометной активности относятся именно к этому классу.

 (1655) Кома Сола
 (1705) Тапио
 (1724) Владимир
 (2382) Нони
 (2446) Луначарский
 (2527) Грегори
 (2629) Рудра
 (2659) Миллис
 (2708) Ожегов
 (2772) Дугана
 (2809) Вернадский
 (2816) Пьен
 (2973) Паола
 (3074) Попов
 (3566) Левитан
 (3579) Рокхолт
 (3627) Сайерс
 (3647) Дермотт
 (4124) Хэрриот
 (4396) Грессманн
 (4686) Майсика
 (4997) Ксана
 (5079) Брубек
 (5102) Бенфранклин
 (5133) Филиппадама
 (5222) Иоффе
 (5234) Сеченова
 (5330) Сенрикю
 (5344) Рябов
 (5690) 1992 ЕС
(996) Хиларитада
(895) Гелио
(88) Фисба
(867) Ковация
(85) Ио
(767) Бондия
(702) Алауда
(6500) Кодаира
(62) Эрато
(59) Элпида
(560) Делила
(555) Норма
(541) Дебора
(538) Фредерика
(531) Церлина
(526) Йена
(47) Аглая
(431) Нефела
(383) Янина
(372) Пальма
(3671) Дионис
(3581) Альварес
(335) Роберта
(3200) Фаэтон
(3000) Леонардо
(282) Клоринда
(2629) Рудра
(261) Примно
(241) Германия
(24) Фемида
(222) Люция
(2060) Хирон
(2) Паллада
(1539) Боррелли
(1474) Бейра
(101955) Бенну
 
 (7753) 1988 XB
 
 (65679) 1989 UQ

См. также 
 Семейство астероидов
 Промышленное освоение астероидов
 Классификации астероидов 
 Список астероидов
 Пояс астероидов

Примечания

Ссылки 
 Типы астероидов

B